Туруханка — деревня в Пировском районе Красноярского края в составе Комаровского сельсовета.

География 
Находится примерно в 26 км к западу от районного центра села Пировское и в 2,5 км к северо-западу от посёлка Кетский.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет −20,1 °С, абсолютный минимум −52,5 °С.

История 
Основана деревня в 1911 году. В 1926 году учтено было 160 жителей, преимущественно татар. В советское время работал колхоз им. Щетинкина.

Население 

Постоянное население составляло 22 человека в 2002 году (45 % русские, 41 % татары).

Примечания 

Населённые пункты Пировского района